

Niemcy 
1 gmina:
 Schraden – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

1 dzielnica gminy:
 Schraden – dzielnica gminy Hopferau w powiecie Ostallgäu, w kraju związkowym Bawaria

Zobacz też 
 Schradenland